Jméno a příjmení Václav Jakoubek má více nositelů:

 Václav Jakoubek (herec) – český herec (například hlavní dětská role ve filmu Obecná škola)
 Václav Jakoubek (politik) (1902–1972) – český a československý politik, poúnorový poslanec za ČSL